Хізанішві́лі () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Зураб Хізанішвілі (* 1981) — грузинський футболіст, син Нодара Хізанішвілі.
 Нодар Хізанішвілі (* 1953) — грузинський радянський футболіст.

Див. також 
 Хізанейшвілі Отар Давидович (* 1981) — грузинський футболіст.

Грузинські прізвища